Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 20 au .

Judy Tegart remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1967
Sydney
Tennis en Australie en 1967
Sport en novembre 1967